Подборовское се́льское поселе́ние — бывшее (до 2014 года) муниципальное образование в составе Бокситогорского района Ленинградской области. Административным центром являлся посёлок Подборовье.

Географические данные 
Площадь поселения составляла 84 148 га. Располагалось в юго-восточной части района, граничит с Бабаевским и Чагодощенским районами Вологодской области.

История 
В начале 1920-х годов в составе Советской волости Устюженского уезда Череповецкой губернии был образован Шибаловский сельсовет. В августе 1927 года Шибаловский сельсовет вошёл в состав Ефимовского района Ленинградской области. По состоянию на 1933 год центром Шибаловского сельсовета являлась деревня Подборовье, в сельсовет входило 12 населённых пунктов, население — 1212 чел.

10 июля 1959 года Шибаловский сельсовет был переименован в Подборовский. 12 января 1965 года был упразднен Ефимовский район, Подборовский сельсовет передан Бокситогорскому району. По состоянию на 1990 год в состав Подборовского сельсовета вошёл Потокский сельсовет.

18 января 1994 года постановлением главы администрации Ленинградской области № 10 «Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской области» Подборовский сельсовет, также как и все другие сельсоветы области, преобразован в Подборовскую волость.

1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 78-оз от 26 октября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Бокситогорский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» образовано Подборовское сельское поселение, в его состав вошла территория бывшей Подборовской волости.

2 июня 2014 года Подборовское сельское поселение вошло в состав вновь созданного Лидского сельского поселения Бокситогорского района.

Населённые пункты 
В состав поселения входили 18 населённых пунктов (население, 2010):

Примечания

Ссылки 
 Подборовское сельское поселение на сайте Бокситогорского района

Упразднённые сельские поселения Ленинградской области
Упразднённые муниципальные образования Бокситогорского района
Сельские поселения, упразднённые в 2014 году